Коулдуотер () — название нескольких населённых пунктов в США:
 Коулдуотер — окружной центр в штате Канзас,
  — город в штате Мичиган,
  — город в штате Огайо.

См. также 
 Кевин Коулдуотер — главный герой телесериала «Волшебники»